

Особи
 Ґеорґіус Аґрікола
 Валле-Агрікола
 Гней Юлій Агрікола
 Мікаель Аґрікола
 Йоганн Агрікола
 Агрікола Мартин
 Рудольф Агрікола
 Квінт Глітій Атілій Агрікола
 Секст Кальпурній Агрікола

Інше
 3212 Аґрікола
 Агрікола (настільна гра) - настільна гра